Эсе́ры (от аббревиатуры СР) — название членов следующих политических партий:
 Партия социалистов-революционеров (ПСР) — политическая партия Российской империи и Российской республики.
 Партия левых социалистов-революционеров (левые эсеры).
 Союз социалистов-революционеров-максималистов (эсеры-максималисты).
 «Справедливая Россия» (СР) — политическая партия современной России.